Генцовце () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1372 году.

В селе есть римо-католический костел, построенный в 1958-1969 годах и протестантский костел, построенный в 2006 году.

Население 
В селе проживает 1308 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 98,11 %
 цыгане — 1,48 %
 чехи — 0,16 %
 русины — 0,16 %
 венгры — 0,08 %

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 84,07 %,
 протестанты — 11,90 %,
 греко-католики — 2,96 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной конфессии — 0,98 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии